Антио́х из Аскало́на (;около 130 — 68 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Иногда его называют главой четвёртой платоновской Академии.

Биография 
Родился в городе Аскалоне в Палестине. Детство и юность прошли в Аскалоне. В целях завершения образования около 110 года до н. э. отправился в Афины, где поступил в платоновскую Академию. Главой Академии в то время был Филон из Лариссы.

Позднее, вынужденный вместе с другими философами, в связи с наступлением Митридата, покинуть Афины, Антиох читал лекции в Риме. Лукулл, высоко ценивший Антиоха, стал его другом. Как пишет Плутарх: «Лукулл приложил немало стараний, чтобы сделать Антиоха своим другом и постоянным сотрапезником, и выставлял его на бой против последователей Филона». Вместе с Лукуллом Антиох побывал в Александрии (между 87 и 84 гг. до н. э.). Вернувшись в Афины, Антиох основал свою собственную школу в противоположность Академии Филона. Умер Антиох в 68 году до н. э., вероятно, во время военного похода Лукулла в Сирию.

Долгое время Антиох был сторонником Новой Академии, но затем повернул Академию от скептицизма Аркесилая и Карнеада к учению Древней Академии. Основным положением развиваемого Антиохом направления был тезис о единстве академического и перипатетического учений. Философ высказал также ряд убедительных аргументов против скептицизма. Учениками Антиоха были Цицерон, посещавший его лекции в Афинах в 79-78 гг.до н. э., и Марк Теренций Варрон. Джон Диллон отмечает, что «благодаря Варрону влияние Антиоха распространилось впоследствии на Сенеку, а затем на Августина». Антиох является автором ряда недошедших до нас сочинений («Каноника», «О богах» и др.).

Литература 
 Шичалин Ю. А. История античного платонизма в институциональном аспекте. М., 2000.
 Никольский Б. М. Антиох Аскалонский и учение об oikeiosis // Историко-философский ежегодник.2002. М., 2003.С.112-135.
 Luder A. Die philosophische Personlichkeit des Antiochos von Askalon Gottingen, 1940
 Barnes J. Antiochus of Ascalon // Philosophia togata. Essays on Philosophy and Roman Society. Oxford, 1989 P.51-96.
 Gorier W. Antiochos aus Askalon Grundriss der Geschichte der Philosophie. Basel, 1994. Bd 4: Die Hellemstische Philosophie.

Фрагменты 
 Luck G. Der Akademiker Antiochus. Bern; Stuttgart, 1953.
 Mette H.J. Philon von Larissa und Antiochos von Askalon // Lustrum 28-29, 1986—1987.P.25-63.
 Учение древних философов, изложенное Цицероном по Антиоху Аскалонскому (Cic.Academica lib.13-43, lib II 11, 12, 16, 17). Перевод А. Е. Кузнецова // Учебники платоновской философии. М.; Томск,1995. С. 147—158.

Примечания 

Древнегреческие философы
Философы I века до н. э.
Средние платоники